Scotia bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scotia (Arkansas)
 Scotia (Kalifornien)
 Scotia (Missouri)
 Scotia (Nebraska)
 Scotia (New York)
 Scotia (North Carolina)
 Scotia (Pennsylvania)
 Scotia (South Carolina)
 Scotia (Washington)
 Scotia Junction (Nebraska)

Unternehmen:
 Scotia Filmverleih, einen Filmverleih aus München
 Scotia (Automarke), britische Automarke

Schiffe:
 Scotia (Schiff, 1861), Raddampfer der Cunard Line, später zum Kabelleger umgebaut
 Scotia (Schiff, 1872), das Schiff der Scottish National Antarctic Expedition
 Scotia (Schiff, 1998), britisches Forschungsschiff

Sonstiges:
 in der römischen Architektur die Hohlkehle (auch Trochilus) der Säulenbasis, insbesondere bei Basen der Kompositordnung
 Scotia, Gestalt aus der keltischen Mythologie Irlands und Schottlands
 Sydney Scotia (* 1997), amerikanische Schauspielerin
 Scotia Bay, Bucht von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Scotiasee, Nebenmeer des Atlantischen und Südlichen Ozeans

Siehe auch: 
 Nova Scotia, Schottland
 Scotia Centre